Duma puede referirse a:

Topónimos 
 Duma, ciudad de Siria.

Instituciones estatales, poderes públicos 
 Duma, en Rusia, una asamblea representativa en particular.
 Duma Imperial de Rusia, asamblea legislativa del Imperio ruso.
 Duma Estatal, la cámara baja de la Rusia postsoviética.

 Duma, en Colombia, es el nombre ocasional que se le da a las Asambleas Regionales.

Música 
 Duma, canción de un poema épico que se originó en Ucrania.

Cinematografía 
 Duma, película estadounidense de 2005.

Personas 
 Vladimir Duma (1972-), ex ciclista profesional ucraniano.